Tallat (heràldica), tipus de partició heràldica
 Tallat de cabells, escurçament o la modificació del tipus de pentinat dels cabells
 Tallament làser, tecnologia que fa ús d'un raig làser per tallar diferents materials 
 Cafè tallat, beguda de cafè al qual se li ha afegit una mica de llet 
 Tallat o cingle, precipici de caiguda vertical o de fort pendent format per roques
 Tallat o serra (accident geogràfic), conjunt de muntanyes que té una formació comuna i característiques semblants
 Toponímia:
 Serra del Tallat, límit natural entre les comarques de l'Urgell i la Conca de Barberà continuació de la Serra de Vilobí 
 Santuari del Tallat, antic priorat cistercenc i santuari al límit de les comarques de l'Urgell i Conca de Barberà
 Tallat dels Bassons, cingle del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)